Świnia Góra (Góry Świętokrzyskie)
 Świnia Góra (Rudawy Janowickie)
 Świnia Góra (Wyżyna Olkuska)
 Świnia Góra (też Świnna Góra) – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Świnia Góra – część wsi Odrowążek w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Świnia Góra – rezerwat w gminie Bliżyn